El término padres puede referirse, en esta enciclopedia:

 en general, a los padres, es decir, a la paternidad;
 en la biología (en la genética), a parental, los progenitores de una progenie;
 a Padres, el nombre común de la planta Rumex induratus;
 a Padres, una serie de televisión cómica que se presenta en el canal español Antena 3.